MP9 ist die Bezeichnung folgender Maschinenpistolen:
 Ruger MP9, vom Hersteller Sturm Ruger & Co Inc.
 Brügger & Thomet MP9, verbesserte Version der Steyr TMP